Die League of Ireland 1977/78 war die 57. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Sligo Rovers.

Bohemians Dublin gewann zum siebten Mal die Meisterschaft.

Modus 
16 Mannschaften nahmen in dieser Saison teil. Die vierzehn Teams aus der Vorsaison, sowie die neu zugelassenen Vereine Galway United und Thurles Town. Die Mannschaften spielten an 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Albert Rovers wurde umbenannt in Cork Alberts.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1978
Fußballsaison 1977/78